Gonzales steht für:
 Gonzales (Familienname), zu Namensträgern siehe dort

Gonzales ist der Name folgender Orte

in den Vereinigten Staaten:
 Gonzales (Kalifornien), im Monterey County
 Gonzales (Louisiana), im Ascension Parish
 Gonzales (New Mexico)
 Gonzales (Texas), im  Gonzales County
 Gonzales County, Verwaltungseinheit in Texas

in Brasilien:
 Roque Gonzales, in Rio Grande do Sul

Siehe auch:
 Gonzalez